Regno Unito
 Danbury – parrocchia civile di Chelmsford, Essex
 Stati Uniti d'America
 Danbury – capoluogo della Contea di Stokes, Carolina del Nord
 Danbury – città della Contea di Fairfield, Connecticut
 Danbury – città della Contea di Woodbury, Iowa
 Danbury – villaggio della Contea di Red Willow, Nebraska
 Danbury – città della Contea di Merrimack, New Hampshire
 Danbury – città della Contea di Brazoria, Texas